Hard Knocks — двадцять перший студійний альбом Джо Кокера, презентований 1 жовтня 2010 року у Європі та 24 січня 2012 — у США.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Джо Кокера
Альбоми Columbia Records
Англомовні музичні альбоми
Жовтень 2010